Джон Традескант (старший) (1570-ті — 1638) — англійський натураліст, садівник, колекціонер і мандрівник.
 Джон Традескант (молодший) (1608—1662) — англійський ботанік, натураліст і садівник.